Schronisko w Zielonej Górze – schron jaskiniowy na wzniesieniu Zielona Góra w Niecce Nidziańskiej
 Schronisko w Zielonej Górze – schron jaskiniowy na wzniesieniu Zielona Góra na Wyżynie Częstochowskiej